Кароль Бюро-Боннар () — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родилась 9 августа 1965 года в поселке Ла-Фер (департамент Эна). Обучалась в лицее Жерар-де-Нерваль. В 1987 году получила диплом в Амьене, работала массажистом-физиотерапевтом.

В 2008 году Кароль Бюро-Боннар была избрана по списку социалистов в муниципальный совет города Нуайон, в 2010 году стала первым вице-мэром этого города. Была также избрана вице-президентом ассоциации коммун Нуайона. На муниципальных выборах 2014 года она вновь была вторым номером в избирательном списке и после победы сохранила пост первого вице-мэра Нуайона.

На выборах в Национальное собрание 2017 г. Кароль Бюро-Боннар стала кандидатом партии «Вперёд, Республика!» по 6-му избирательному округу департамента Уаза и одержала победу, получив 58,4 % голосов во 2-м туре. В Национальном собрании стала членом комиссии по обороне и вооруженным силам. 

28 июня 2017 года Кароль Бюро-Боннар была избрана первым вице-президентом Национального собрания. После перехода в правительство Франсуа де Рюжи с 4 по 12 сентября исполняла обязанности президента Национального собрания. В июле 2019 года во время перевыборов вице-президента Национального собрания проиграла в первом туре и 30 сентября оставила этот пост.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году вновь баллотировалась в 6-м округе департамента Уаза от президентского большинства, но потерпел поражение от кандидата Национального объединения Мишель Гиньо во втором туре.

Занимаемые должности 
16.03.2008 — 06.2020 — член муниципального совета города Нуайон 
2010 — 2017 — первый вице-мэр города Нуайон 
21.06.2017 — 21.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 6-го избирательного округа департамента Уаза 
28.06.2017 — 30.09.2019 — вице-президент Национального собрания Франции

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Уаза
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Женщины-политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Вперёд, Республика!»